Hermann Frobenius ist der Name folgender Personen:

* Hermann Frobenius (Offizier) (1841–1916), deutscher Ingenieuroffizier und Militärschriftsteller
 Hermann Frobenius (Maler) (1871–1954), deutscher Maler und Schriftsteller